Kevin McDonald – angielski biskup rzymskokatolicki
 Kevin McDonald – szkocki piłkarz
 Kevin McDonald – kanadyjski komik i aktor

Zobacz też 
 Kevin MacDonald